Всеобщая конфедерация труда может означать:

 Всеобщая конфедерация труда в Аргентине
 Всеобщая конфедерация труда в Испании
 Всеобщая конфедерация труда в Италии (1906-1944)
 Всеобщая конфедерация труда в Мексике
 Всеобщая конфедерация труда во Франции